Crotylalkohol (nach IUPAC-Nomenklatur 2-Butenol) ist ein ungesättigter Alkohol mit einer Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung.

Isomere 
Üblicherweise wird unter Crotylalkohol das Isomer mit trans-konfigurierter Doppelbindung verstanden. Die cis-Verbindung hat nur eine geringe Bedeutung.

Darstellung 
Die Darstellung erfolgt durch Reduktion von Crotonaldehyd.

Eigenschaften 
Die Verbindung ist eine farblose Flüssigkeit mit unangenehmem Geruch. 

Durch Reaktion von Crotylalkohol mit Phosphortrichlorid in Anwesenheit von Pyridin kann 1-Chlor-2-buten gewonnen werden.

Einzelnachweise 

Allylalkohol